Александр Михайлович Кудрявцев:
 Кудрявцев, Александр Михайлович (род. 1963) — российский генетик, директор Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (с 2017 года), член-корреспондент РАН (2019).
 Кудрявцев, Александр Михайлович (род. 1985) — российский теннисист.